Colima peut désigner :

Mexique 
 l'État de Colima, un des États du Mexique ;
 Colima, sa capitale ;
 le diocèse de Colima ;
 la cathédrale de Colima ;
 le parc national Nevado de Colima, situé à cheval sur les États de Colima et de Jalisco au Mexique ;
 le massif volcanique de Colima ;
 le Nevado de Colima, un volcan éteint, point culminant de ce massif ;
 le volcán de Colima, la partie active de ce massif.

Biologie 
 Colima, un genre d'opilions.
 Colima, un genre d'araignées synonyme de Colimarena.